Тафель — фамилия. Известные носители:

 Тафель, Александр Моисеевич (род. 1940) — российский кинооператор.
 Тафель, Юлиус (1862—1918) — немецкий химик.